Ingling ist der Name folgender Orte:

 Ingling (Gemeinde Schardenberg), Ortschaft von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Ingling (Chémery), Ortsteil von Chémery-les-Deux, Département	Moselle, Frankreich

Siehe auch:
 Igling (Begriffsklärung)
 Ingering